«Матч трёх городов» 1933 года по футболу был шестым турниром в рамках одноимённого общеспортивного праздника и третьмм, проводимым в формате трёх сборных (Москвы, Ленинграда и Харькова). Он прошёл в Ленинграде с 26 по 30 августа. 

Победу в турнире одержала сборная команда Москвы.

Участники 

  Москва;
  Ленинград;
  Харьков.

Ход турнира

Москва — Ленинград

Ход игры 
 3' Провал обороны Ленинграда. Н.Старостин свободно проходит по краю и  передаёт в центр Ильину - 1:0;
 10' Защитники Москвы грубят в штрафной. Пенальти реализует Елисеев — 1:1;
 30' Дементьев проводит «умную» комбинацию и Ярцев забивает - 1:2;
 46' Павел Попов выходит вместо Г.Филиппова;
 49' И.Филиппов уходит с поля (пострадал при столкновении, заменён Гранаткиным);
 50' Н.Старостин сравнивает счёт после ошибки Юденича - 2:2;
 52' После столкновения Шореца уносят с поля (заменён на Сидоренко);
 57' Публика любуется дракой на поле и свистит;
 65' Иванов выводит Москву вперёд благодаря ошибкам Ежова и Сидоренко - 3:2;
 68' Ал. Старостин удалён с поля за вмешательство в действия судьи;
 71' Н.Старостин забивает - 4:2;
 72' Дубинин пострадал от столкновения с Ярцевым, заменен Леутой;
 79' Лапшин удалён за ругань;

Харьков — Ленинград

Ход игры 
 25' Ярцев отлично бьет сходу, но попадает в штангу;
 35' Свалка у харьковских ворот. После серии ударов мяч задерживается рукой К.Фомина. Елисеев пробивает пенальти мимо ворот;
 57' Харьков бьет пенальти мимо ворот;
 73' Молниеносная атака харковчан, резкий удар слева Шпаковского - 1:0;
 77' К. Фомин удалён за разговоры с судьёй;
 89' Дементьев не забил с 5 шагов;

Москва — Харьков

Ход игры 

 19' Павлов сильно бьёт в угол - 1:0;
 21' Лапшин бьёт в штангу, добивание Павлова - мимо ворот;
 25' Свалка у ворот сборной Москвы, мяч попадает к неприкрытому Лесному - 1:1;
 39' После сильнейшего удара Ильина Бабкин упускает мят за линию ворот - 2:1;
 47' Паровышников промахивается из выгоднейшего положения;
 58' Иванов забивает из свалки - 3:1;
 77' Необязательная резкость москвичей при обороне ворот - В.Фомин с пенальти забивает - 3:1;
 86' Павлов забивает - 4:2;

Итоги турнира

Ссылки 

 footballfacts.ru;
 Изложение газеты «ФиС» (история московского и подмосковного футбола);
 70 футбольных лет (сост. Н. Киселев) — Ленинград. 1969;
 Савин А. В. Москва футбольная — Москва. 2016;
 Московский футбол. XX век — Москва.2000;

Футбол в СССР в 1933 году
Спорт в России в 1933 году
Август 1933 года
1933 год в Санкт-Петербурге